Суперкубок М'янми з футболу 2019  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 січня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка М'янми клубом Янгон Юнайтед та віце-чемпіоном клубом Шан Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2019
М'янма
Січень 2019
2019 у м'янманському спорті